Финале УЕФА Лиге шампиона 2006. је одиграно у среду 17. маја 2006. на Стад де Франсу у Сен Денију, Француска. Барселона је учествовала у свом петом финалу, након што је у финалу КЕШ-а 1992. победила Сампдорију, и у следећа три финала изгубила. Арсенал је учествовао у свом првом европском финалу, и био је прва фудбалска екипа из Лондона која је ту учествовала

Детаљи о утакмици

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у 2006.
Фудбал у Француској